Попе́льня — населённые пункты Украины:

 Попельня — посёлок городского типа в Попельнянском районе Житомирской области.
 Попельня — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Попельня — село в Сновском районе Черниговской области.